Канас:
 Канас (гора) — горная вершина (3446 метров над уровнем моря) на хребте Южный Алтай.
 Канас (перевал) — горный перевал (2650 м) на хребте Южный Алтай.
 Канас (озеро, Россия) — озеро в Республике Алтай, Россия.
 Канас (озеро, Китай) — озеро в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
  — река в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, протекает через озеро Канас (бассейн Иртыша).
 Канас (заповедник) — заповедник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в окрестностях озера Канас.
 Канас (муниципалитет) — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Канас (приток Ортона) — река в России.
 Канас, Бабис (род. 1952) — греческий композитор.